Ранчо Баријентос има више значења:

 Ранчо Баријентос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Баријентос (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику